VfB – nazwa klubów niemieckich oznaczająca skrót niem. Verein für Bewegungsspiele, pol. Towarzystwo Gier Ruchowych.

 VfB Admira Wacker Mödling – austriacki klub piłkarski
 VfB Breslau – nieistniejący klub piłkarski z Wrocławia
 VfB Friedrichshafen – niemiecki klub siatkarski
 VfB Gleiwitz – nieistniejący klub piłkarski z Gliwic
 VfB Kattowitz – nazwa nadana w przeszłości przez nazistów nieistniejącemu śląskiemu klubowi piłkarskiemu, Diana Katowice
 VfB Lipsk – poprzednia nazwa niemieckiego klubu piłkarskiego Lokomotive Lipsk
 VfB Lübeck – niemiecki klub piłkarski
 VfB Stuttgart – niemiecki klub piłkarski

Zobacz też 
 VfL